Trettende etape af Tour de France 2012 var en 217 km lang flad etape. Den blev kørt lørdag den 14. juli fra Saint-Paul-Trois-Châteaux til Le Cap d'Agde.

 Etape: 13. etape
 Dato: 14. juli
 Længde: 217 km
 Gennemsnitshastighed: 43,694 km/t

Point- og bjergspurter

Pointspurt (Mas-de-Londres) 
Efter 126,5 km

Bjergspurt (Mont Saint-Clair) 
3. kategori stigning på Mont Saint-Clair, efter 194 km (159 m; 1,6 km à 10,2 %)

Resultatliste

Manglende ryttere 
 13  Tony Gallopin (RNT) udgik.

Eksterne henvisninger 
 Etapeside  på Letour.fr   

 13